Iheanacho ist der Familienname folgender Personen:

 Ifeoma Iheanacho (* 1988), nigerianische Ringerin
 Kalechi Iheanacho (* 1981), nigerianischer Fußballspieler
 Kelechi Iheanacho (* 1996), nigerianischer Fußballspieler